, une census-designated place du comté de Montgomery au Maryland.
 Colesville, une ville située du comté de Broome, dans l' État de New York.

Voir aussi